Markus Oskarsson och liknande namn kan avse:
Marcus Oscarsson (född 1976), svensk journalist
Markus Oscarsson (född 1977), svensk idrottsman (kanotist)
Marcus Oskarsson (född 1993), svensk ishockeyspelare